orientalisch steht für:
 die Weltgegend und Region Orient (Morgenland) betreffend
 Orientalische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten des Orients
 Orientalische Sprachen, Fächergruppe an Universitäten

Tänze:
 Orientalischer Tanz
 Klassisch-orientalischer Tanz
 Orientalische Folkloretänze

Siehe auch: